Pallat ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Pallat (1867–1946), deutscher Archäologe, Pädagoge und Ministerialbeamter
 Peter Pallat (1901–1992), deutscher Spieleautor

Siehe auch:
 Palat